Arbus puede referirse a las poblaciones:

 Arbus (Francia) es una comuna francesa, situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, región de Aquitania.
 Arbus (Italia) es una comuna italiana de la provincia de Medio Campidano, región de Cerdeña.

Arbus es también el apellido de:

 Allan Arbus, actor estadounidense (n. 1918)
 André Arbus, arquitecto, diseñador y escultor francés (1903, 1969).
 Diane Arbus, cuyo nombre real es Diane Nemerov (1923-1971), fotógrafa estadounidense.
 Doom Arbus (1945) y Amy Arbus (1954) son fotógrafas e hijas de Allan y Diane Arbus.

Arbus es también: 

 Arbus, nombre de una constructora de buses en Argentina del año 1987 al 2000.
 Línea Arbus (Buenos Aires), línea de autobuses argentina que une el Aeroparque Jorge Newbery con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.